Tatort (pol. Miejsce zbrodni) – niemieckojęzyczny serial kryminalny kręcony w Niemczech (od 1970), Austrii (od 1972) i Szwajcarii (1972-2001, od 2011) (co czyni najdłużej kręconym serialem w tych krajach od 1970), emitowany nieprzerwanie od 1970 roku. W 2020 ARD świętowała 50-lecie serialu. Widzowie wybierali najlepsze filmy. W rocznicę pierwszego  odcinka 20 listopada 2020 pokazano crossover Dortmund i Monachium.

Serial pojawia się w kanałach ARD (Niemcy), ORF (Austria) i SRF (Szwajcaria) w każdą niedzielę o 20:15. 13 listopada 2016 roku wyemitowano 1000 odcinek serialu.

Od 2009 roku jest emitowany w Stanach Zjednoczonych na kanale MHz Worldview, pod nazwą Scene of the Crime.

Obsada aktorska 

Obsada gościnna do listopada 2014 roku przekroczyła 7,5 tysiąca osób.

Ścieżki dźwiękowe

Krytyka 
Tatort sprowokował konkurencyjną stację DFF (obecnie Das Erste) do emisji własnego, trwającego do dziś serialu, Telefon 110.

Serial bywa krytykowany za pokazywanie czy wręcz promowanie nielegalnych metod operacyjnych.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa serialu
  
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 1970